Intercontinentalcup bezeichnet die folgenden Sportveranstaltungen:
 Skeleton-Intercontinentalcup, Rennserie im Skeleton
 Weltpokal (Vereinsfußball), interkontinentaler Fußballwettbewerb

Siehe auch:
 Intercontinental Cup (Basketball), internationaler Basketball-Pokalwettbewerb